

Клобуково — село в гміні Тлухово Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Клобуково — присілок у складі Лузького району Кіровської області